«A Wonderful Life» — шостий студійний та другий англомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 1 червня 2004, у Канаді — 29 червня 2004.

Список композицій

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом A Wonderful Life на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Sony Music
Англомовні музичні альбоми